«Dubourg» puede referirse a:
 Dubourg (apellido), apellido.
 Dubourg, sobrenombre con el que es conocido el arquitecto argentino Arturo Dubourg.
 Dubourg (Pilate), 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Pilate.